Standardklasse steht für
 eine bestimmte Wettbewerbsklasse im Segelfliegen, siehe Wettbewerbsklasse#Standardklasse
 bestimmte Lokomotivreihen der früheren britischen Staatsbahn, siehe Lokomotiven der British-Railways-Standardklassen